Бриджес () — английская фамилия.

Известные носители:
 Бриджес, Алан (1927—2013) — британский режиссёр.
 Бриджес, Анжелика (род. 1973) — американская модель, актриса, певица.
 Бриджес, Барри (род. 1941) — английский футболист.
 Бриджес, Билл (1939—2015) — американский баскетболист.
 Бриджес, Бо (род. 1941) — американский актёр.
 Бриджес, Джефф (род. 1949) — американский актёр.
 Бриджес, Кэлвин (1889—1938) — американский генетик.
 Бриджес, Ллойд (1913—1998) — американский актёр.
 Бриджес, Майлз (род. 1998) — американский баскетболист.
 Бриджес, Марк (род. XX век) — американский художник по костюмам.
 Бриджес, Микал (род. 1996) — американский баскетболист.
 Бриджес, Роберт (1844—1930) — английский поэт.
 Бриджес, Рой Данбард (род. 1943) — американский астронавт.
 Бриджес, Руби (род. 1954) — первый негритянский ребёнок, посещавший школу для белых.
 Бриджес, Томми (1906—1968) — американский бейсболист.
 Бриджес, Фиделия (1834—1923) — американская художница.
 Бриджес, Хлоя (род. 1991) — американская актриса.
 Бриджес, Эбани (род. 1986) — австралийская женщина-боксёр.
 Бриджес, Элиза (1973—2002) — американская фотомодель и киноактриса.
 Бриджес, Элис (в замужестве Роше; 1916—2011) — американская пловчиха.

См. также 
 Bridges